Молда́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Молдавская улица — улица в Москве.
 Молдавская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Молдавская улица — улица в Новосибирске.
 Молдавская улица — улица в Орле.
Молдавская улица — улица в Самаре. 
 Молдавская улица -- улица в Томске.
 Молдавская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Молдавская улица — улица в Киеве.
 Молдавская улица — улица в Запорожье.
 Молдавская улица — улица во Львове.
 Молдавская улица — улица в Хмельницком.